Dehnicke ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Dehnicke (1931–2011), deutscher Chemiker
 Paul Dehnicke (1839–1914), deutscher Theaterschauspieler